Aasmäe ist der Familienname folgender Personen:

 Hardo Aasmäe (* 1951), estnischer Politiker
 Meelis Aasmäe (* 1972), estnischer Skilanglauf- und Biathlontrainer und ehemaliger Skilangläufer